Алекса́ндр Алекса́ндрович Козло́в:
 Козлов, Александр Александрович (1837—1924) — генерал от кавалерии, Московский генерал-губернатор.
 Козлов, Александр Александрович (род. 1981) — министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
 Козлов, Александр Александрович (род. 1942) — советский и российский тренер по самбо, Заслуженный тренер СССР.